Points attribués lors de la saison 2007-2008 de snooker :

Notes et références 

Points attribués lors de la saison 2007-2008 de snooker
Points attribués lors de la saison 2007-2008 de snooker